Борис Степанович Фулик (1918, с. Гришино Сумской губернии — 06.1977, Североморск) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, в 1972—1977 заместитель командующего Северным флотом по строительству.

В 1936 году поступил в высшее инженерно-строительное училище. Участник войны с 1941 года, инженер-лейтенант. Попал в плен, содержался в концлагере на острове Эзель. Бежал, вернулся в часть, был разжалован в рядовые, но затем восстановлен в офицерском звании. В конце войны — начальник участка строительства № 31.

В 1964—1970 начальник строительного управления Балтийского флота.

С 1972 г. заместитель командующего Северным флотом по строительству. Под его руководством в Североморске построены улицы Кирова, Саши Ковалёва. Северная Застава, рекультивирован под парковую зону заболоченный участок в районе залива.

Скоропостижно умер в июне 1977 года.

Заслуженный строитель Эстонской ССР (07.08.1965). Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и многими медалями.

Решением исполнительного комитета Североморского городского Совета народных депутатов Мурманской области от 19 июля 1984 г. № 292-12 имя Фулика присвоена одной из улиц Североморска.

Источники 
 А. В. Борисов, В. М. Йолтуховский, Н. П. Михеев. Личности Северного флота. 1733—2015. Биографический справочник. СПб. 2016. ISBN 978-5-4386-0943-8
 http://www.sevcbs.ru/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=649:2012-06-09-06-55-38&catid=43:2011-03-10-07-20-39&Itemid=73
 https://www.dcir.ru/dopolnitelnoe-menyu/obekty-kulturnogo-naslediya/memorialnye-doski/memorialnaya-doska-v-chest-bsfulika/page,3/
 Североморск, улица Фулика. Североморская правда, 22 мая 1986, с. 2.
 Мемориальные доски Североморска: библиографический справочник / МУК Севером. централиз. библ. система, Центр. дет. б-ка; [сост. Е. Шагун]. — Североморск, 2008. — 60 с.: ил.
 Забытое имя / Д. Попова // На страже Заполярья. — 2007. — 3 февраля. — С. 3.
 Фамильная честь / Г. Сирацкий // На страже Заполярья. — 1988. — 21 февраля

Заслуженные строители Эстонской ССР